Charles Bell puede referirse a:

 Charles Bell (1774-1842), anatomista, cirujano, fisiólogo y teólogo natural escocés;
 Charlie Bell (n/d), empresario australiano, presidente ejecutivo de McDonald's;
 Charlie Bell (1979-), baloncestista estadounidense.